Технический музей (также Политехнический музей) — музей, в котором представлены различные образцы техники. Имеются во многих (в основном технически развитых) странах:
 Технический музей (Загреб; с 1954 года,)
 Немецкий технический музей (Берлин; с 1982)
 Национальный технический музей (Прага)
 Технический музей Вены (Вена, Австрия)
 Технический музей Мекленбурга-Передней Померании (Шверин, с 1961 год)
 Парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова (Технический музей ОАО «АВТОВАЗ»; с 1998)

 прочие
 Военно-технический музей (Лешаны)
 Авиационно-технический музей (Луганск)
 Историко-технический музей «Дом Черепановых» («политехнический музей» Нижнего Тагила)
 Волгоградский историко-технический музей мер и весов 
 Музей пожарного дела Латвии

Примечания 

Музеи